

Nom de famille 

 Eleanor Sidgwick (1845-1936, mathématicienne et principale de collège britannique ;
 Henry Sidgwick (1838-1900), philosophe et universitaire britannique ;
 Nevil Sidgwick (1873-1952), chimiste et universitaire britannique ;
 Rose Sidgwick (1877-1918), historienne et universitaire britannique.

Autres 
 Sidgwick & Jackson, maison d'édition britannique.